Sezon (1964) był 62. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 ostatnie zespoły  spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Győri ETO. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobyli Lajos Tichy (Budapest Honvéd) oraz Ferenc Bene (Újpesti Dózsa Budapeszt), którzy strzelili po 28 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1964 w piłce nożnej